Das Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42 2020 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Andrézieux-Bouthéon. Es war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 27. Januar bis 2. Februar 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Engie Open Andrézieux-Bouthéon 42 2020 fand am 27. und 28. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Andrézieux-Bouthéon